Le Championnat d'Europe de football féminin des moins de 19 ans 2006 est un tournoi de football organisé en Suisse, du 11 au . Le titre est remporté par l'Allemagne qui s'impose en finale face à la France 3-0.

Équipes participantes 

 Suisse, pays organisateur
 Allemagne 
 Belgique 
 Danemark 
 France 
 Pays-Bas
 Russie
 Suède

Stades 

 Berne
 Soleure
 Langenthal
 Schaffhouse
 Wil
 Winterthour

Phase finale

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Demi-finales

Finale 

2006
Football en 2006
Compétition de football en Suisse